Governo Berlusconi può riferirsi a quattro governi della Repubblica Italiana guidati da Silvio Berlusconi:
 Governo Berlusconi I – governo italiano in carica dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
 Governo Berlusconi II – governo italiano in carica dal 10 giugno 2001 al 23 aprile 2005
 Governo Berlusconi III – governo italiano in carica dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
 Governo Berlusconi IV – governo italiano in carica dal 8 maggio 2008 al 16 novembre 2011